Aldine pode se referir a:

Pessoas
Aldine Müller

Localidades
Aldine (Texas)

Desambiguação